LLP від  означає партнерство з обмеженою відповідальністю, товариство, в якому деякі або всі партнери мають обмежені зобов'язання. 

LLP може також означати: 
 Товариство з обмеженою відповідальністю у Великій Британії 
 LLP Group, чеська холдингова компанія

Див. також